Greenpeace () — многозначный термин:

 Greenpeace — международная неправительственная организация, занимающаяся вопросами экологии.
 Greenpeace Breakthrough — благотворительный двухдисковый музыкальный альбом в защиту живой природы.